Riehs ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Riehs (1935–2012), tschechischer Schauspieler
 Otto Riehs (1921–2008), Soldat der deutschen Wehrmacht

Siehe auch:
 Ries
 Rihs
 Rieß